Skule jarl kan syfta på två norska jarlar:
Skule Tostesson (1052 – 1090)
Skule Bårdsson (1189 – 1240)